Summer Holiday signifie Vacances d'été et peut désigner :

Cinéma 
 Summer Holiday, film musical de Rouben Mamoulian sorti en 1948 ;
 Summer Holiday, film musical de Peter Yates sorti en 1963 ;
 Summer Holiday (Ha yat dik mo mo cha), film hongkongais de  sorti en 2000.

Musique 
 , album de Cliff Richard et The Shadows sorti le , bande son du film Summer Holiday sorti en 1963 ;
 , chanson de Cliff Richard et The Shadows présente sur cet album.

Épisode 
 ,  de la  des Branchés débranchés ;
 ,  épisode de la  saison d'.